UEFA Europa League 2010-11 var en europæisk fodboldturnering for klubhold. Det var anden sæson hvor 48 klubber skulle spille i 12 grupper, hvor alle mødte alle både hjemme og ude. Det var også anden sæson efter rebrandingen og den 40. udgave af turneringen. Finalen blev for første gang spillet i Irland, på Aviva Stadium i Dublin den 18. maj 2011.

194 klubber fra 53 lande deltog i turneringen. Klubberne var inddelt i seedningslag ud fra deres – samt deres landes – præstationer de seneste fem sæsoner, inklusiv resultaterne i Champions League (storebroren til denne turnering). Følgende var gældende:
 Land 1-6 havde hver tre klubber med.
 Land 7-9 havde hver fire klubber med.
 Land 10-51 havde hver tre klubber med (undtaget Liechtenstein, der kun har 1 klub med).
 Land 52-53 havde hver to klubber med.
 Hertil kommer tre fairplay-klubber, som er gået til Sverige, Danmark (Randers FC) og Finland.
 Undervejs kom 33 klubber over fra Champions League, efterhånden som de blev elimineret derfra. Vilkårligt antal fra hvert land.
 Endelig gik de forsvarende Europa League mestre fra Atletico Madrid som de eneste direkte i gruppespillet.

Første kvalifikationsrunde 

Her deltog 52 klubber:
 De 3 fairplay-klubber.
 Nummer 2 i de hjemlige ligaer fra land 33-53 (undtagen Liechtenstein).
 Nummer 3 i de hjemlige ligaer fra land 22-51 (undtagen Liechtenstein).

|}

Anden kvalifikationsrunde 

Her deltog 80 klubber:
 De 26 vindere fra første kvalifikationsrunde.
 De 25 pokalvindere (evt. tabere af pokalfinalen) fra land 29-53.
 Nummer 2 i de hjemlige ligaer fra land 19-32.
 Nummer 3 i de hjemlige ligaer fra land 16-21.
 Nummer 4 i de hjemlige ligaer fra land 10-15.
 Nummer 5 i de hjemlige ligaer fra land 7-9.

|}
 Skrivebordsafgørelse.

Tredje kvalifikationsrunde 

Her deltog 70 klubber:
 De 40 vindere fra anden kvalifikationsrunde.
 De 13 pokalvindere (evt. tabere af pokalfinalen) fra land 16-28.
 Nummer 2 i de hjemlige ligaer fra land 16-18.
 Nummer 3 i de hjemlige ligaer fra land 10-15.
 Nummer 4 i de hjemlige ligaer fra land 7-9.
 Nummer 5 i de hjemlige ligaer fra land 4-6. (Fra Frankrig vinderen af Liga-cuppen).
 Nummer 6 i de hjemlige ligaer fra land 1+3. (Fra England vinderen af Liga-cuppen).

|}

Play off 

Her deltager 74 klubber:
 De 35 vindere fra tredje kvalifikationsrunde.
 De 15 tabere fra Champions League tredje kvalifikationsrunde.
 De 15 pokalvindere (evt. tabere af pokalfinalen) fra land 1-15.
 Nummer 3 i de hjemlige ligaer fra land 7-9.
 Nummer 4 i de hjemlige ligaer fra land 4-6.
 Nummer 5 i de hjemlige ligaer fra land 1-3.

|}

Gruppespil 

Her deltager 48 klubber i 12 puljer:
 De 37 vindere fra play-off-kampene.
 De 10 tabere fra Champions League play-off.
 Sidste sæsons Europa League-vinder: Atletico Madrid.

Grupperne

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Slutspil 

Slutspillet spilles som en knock-out fase, startende med sekstendedelsfinalerne, ottendedelsfinalerne, kvartfinalerne, semifinaler og til sidst en finale.

Sekstendedelsfinaler 
Her deltager 32 klubber:
 De 2 bedste fra hver af de 12 gruppespil.
 Nummer 3 fra hver af de 8 Champions League gruppespil.

|}

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler

Finale 

Finalen blev spillet 18. maj på Aviva Stadium i Dublin, Irland.

Topscoreliste 

Topscorerlisten i Europa League 2010/11-kvalifikationen

Topscorer i Europa League 2010-11.

Se også 
 UEFA Champions League 2010-11

Noter